Birkau bezeichnet folgende Orte:

in Deutschland
Birkau (Göda), Ortsteil von Göda im Landkreis Bautzen

in Polen
einen Dorf der Gmina Tolkmicko in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Brzezina (Tolkmicko)

in Tschechien
einen Ortsteil von Čachrov im Okres Klatovy, siehe Březí u Čachrova

Siehe auch:
 Birckau
 Pirkau